Michael Shaw (1920–2021) – brytyjski polityk
 Mike Shaw (1957–2010) – amerykański sportowiec
 Michael James Shaw (ur. 1986) – amerykański aktor